Тип 1 может относиться к:

 Тип 1 «Чи-Хе» — японский средний танк
 Тип 1 «Хо-Ни I» — японская противотанковая САУ
 Тип 1 «Хо-Ни II» — японская противотанковая САУ
 Хамада Тип 1 — японский пистолет
 Тип 1 — японский крупнокалиберный пулемёт
 37-мм противотанковая пушка Тип 1 — японская противотанковая пушка